Пётр Головин:
 Головин, Пётр Васильевич (1916—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Головин, Пётр Михайлович (1826—1886) — генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Головин, Пётр Николаевич (1897—1968) — советский миколог и фитопатолог.
 
 Головин, Пётр Фёдорович (1907 ?) — комбайнёр МТС имени Кирова Отрадненского района Краснодарского края. Герой Социалистического Труда.